Vagnshund kan syfta på hundar med olika användningsområden:

 Hundar med uppgift att följa ekipage med häst och vagn, se Gårdshund.
 Hundar som drog kärror på marknader m.m., se Sennenhund.

Brukshundar
Transport